

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Helenówek – część miasta Łódź
 Helenówek – część wsi Turzystwo w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów
 Helenówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Helenówek – przysiółek wsi Kanie w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów

Inne 
 Helenówek – dawny żydowski sierociniec (internat) w Łodzi
 Helenówek – zajezdnia tramwajowa w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 256 w łódzkim osiedlu Radogoszcz
 Helenówek – nieistniejąca wieś, obecnie w granicach wsi Cybulice Duże w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów

Zobacz też 
 Helenów
 Helenówka
 Helenowo